Піняжко Роман Олегович ( , Львів) — кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної фізіології Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького, автор книги «Історія Держави Української».

Родина і освіта 
Піняжко Роман Олегович народився 11 березня 1985 року в місті Львові в родині відомих львівських науковців. Батько Романа — Піняжко Олег Романович професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри фармакології   Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького (ЛНМУ); його дідусь — відомий український вчений, педагог, організатор фармації Піняжко Роман Михайлович (1928—1983), професор, доктор фармацевтичних наук.

Роман Піняжко 2001 року закінчив Львівську середню школу № 4 з поглибленим вивченням англійської мови і поступив на навчання на медичний факультет ЛНМУ за спеціальністю педіатрія. 2007 року закінчив університет з відзнакою.

Наукова та педагогічна діяльність 
Після закінчення університету в 2007 році поступив в аспірантуру на кафедру нормальної фізіології ЛНМУ ім. Данила Галицького. 2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Цитопротекторні механізми слизової оболонки за умов дисфункції щитоподібної залози» за спеціальністю нормальна фізіологія. 2012 року отримав ступінь кандидата медичних наук. З 2011 році викладає дисципліни українською та англійською мовами на кафедрі нормальної фізіології на посаді доцента. 2019 року отримав вчене звання доцента.

Зацікавлення 
Роман Піняжко вільно володіє англійською, польською, російською мовами.
Захоплюється загальною історією, зокрема історією спецслужб, історією мистецтва, літературою, геополітикою. Є автором опублікованої в 2015 році популярної книги «Історія Держави Української». Автор, свідомість якого формувалася за часів суверенності Української держави, відобразив у ній ключові постаті та події, які вплинули на формування політичної самосвідомості української нації, корото і стисло виклав найбільш віхові історичні події та головні фундаментальні процеси формування Української держави.

У зв'язку з ростом зацікавленості подіями в Україні, історією Української держави книга перекладена англійською, російською та сербською мовами і представлена в інтернет-сервісі компанії Амазон, .

Роман Піняжко веде свій ютуб-канал , часто запрошується як експерт з історії спецслужб, геополітики на різні тематичні передачі,, .

2000 року закінчив фахові курси екскурсоводів і проводить змістовні екскурсії Львовом.

Подорожує, відвідав понад 30 країн світу.

Посилання

Примітки 

Уродженці Львова
Випускники Львівського медичного університету
Українські науковці